Der VW Arteon (Typ 3H) ist ein Pkw-Modell  der Mittelklasse des Automobilherstellers Volkswagen. Der Name setzt sich aus „ars, artis“ (lat. für Kunst) und dem Suffix „-eon“ zusammen, der einen Bezug zum chinesischen Topmodell Phideon herstellen und für Eleganz und Premium-Ambiente stehen soll. Der Arteon ist im Modellprogramm des Herstellers oberhalb des VW Passat positioniert und wird zusammen mit diesem im Volkswagenwerk Emden produziert. Der Modulare Querbaukasten stellt die technische Basis für den Arteon dar, den Radstand teilt er sich mit dem  Škoda Superb III.

Geschichte 
Auf dem Genfer Auto-Salon 2015 zeigte Volkswagen mit dem VW Sport Coupé Concept GTE einen ersten Ausblick auf den Nachfolger des VW CC. Das Konzeptfahrzeug wird als Plug-in-Hybrid von einem Dreiliter-V6-Ottomotor in Kombination mit zwei Elektromotoren angetrieben. Es hat eine Systemleistung von 280 kW (380 PS), ein maximales Drehmoment von 500 Nm und soll in rund fünf Sekunden auf 100 km/h beschleunigen.

Keine der genannten Eigenschaften finden sich im Serienfahrzeug wieder.

Nach der Einstellung der Produktion des VW CC und des VW Phaeton im Jahr 2016 veröffentlichte Volkswagen im November 2016 eine Skizze des Arteon. Auf dem Genfer Auto-Salon am 6. März 2017 wurde er als neues Topmodell vorgestellt. Die Markteinführung der Kombilimousine mit Elementen eines viertürigen Coupés fand am 16. Juni 2017 statt. Bereits am 19. Juni 2017 wurde der erste Arteon an einen Kunden übergeben. Zunächst wurden nur ein 206 kW (280 PS) starker Zweiliter-TSI-Motor und zwei 176 kW bzw. 110 kW (240 PS bzw. 150 PS) starke Zweiliter-TDI-Motoren angeboten.

2017 gewann der Arteon in der Kategorie Mittel- und Oberklasse das Goldene Lenkrad. 2018 wurde das Fahrzeug auf der Auto China für den chinesischen Markt vorgestellt, es wird dort als Volkswagen CC vermarktet.

Am 24. Juni 2020 wurden eine überarbeitete Version des Arteon und ein Kombi (Shooting Brake) vorgestellt. Seit Ende 2020 ist der Arteon R mit 235 kW (320 PS) als neues Arteon-Spitzenmodell erhältlich.

Seit dem 13. Januar 2023 kann in Deutschland nur noch der Shooting Brake konfiguriert werden.

Technische Daten

Ottomotoren

Dieselmotoren

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2017 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 46.902 VW Arteon neu zugelassen worden. Mit 12.847 Einheiten war 2022 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Fußnoten 

Arteon
Fahrzeug der oberen Mittelklasse
Kombilimousine
Kombi
Hybridelektroautomodell